Hermippe ist der Name

Einer Geliebten des Zeus aus der griechischen Mythologie, siehe Hermippe (Mythologie).
Eines Mondes, siehe Hermippe (Mond).